Ferula songorica är en flockblommig växtart som beskrevs av Pall. och Schult.. Ferula songorica ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten F. s. mongolica.

Källor 

Stinkflokesläktet
songorica